Quemener (écrit aussi Quémener et Quéméner) est un patronyme d'origine bretonne (variante : Quéméneur). C'est la forme francisée du mot kemener, qui signifie « tailleur » en breton. Il est porté notamment par  :

 Hervé Quéméner, écrivain français ;
 Jean-François Quémener plus connus comme Yann-Fañch Kemener (1957-2019), chanteur breton ;
 Olivier Quemener (mort en 1994) un journaliste indépendant français ;
 Roger Quemener (1941-2021), un athlète français, adepte de la marche ;
 Ronan Quemener (1988-), un gardien de hockey sur glace français ;
 Soazig Quéméner, journaliste française.

Voir aussi
Quéméneur

Homonymie de patronyme
Patronyme breton